Вартислав:

 Вартислав — князь бодричей, сын бодричского князя Никлота.
 Вартислав I — первый достоверно известный князь Поморья, родоначальник династии Грифитов.
 Вартислав VII — герцог Померании, правил с 1377 до смерти в Слупске.